Васил Берон може да се отнася за:

 Васил Берон (1824 – 1909), български лекар, просветител и археолог
 Васил Берон (1904 – 1935), български юрист